Астраханский корпус — наименование формирований в различный период времени в различных вооружённых силах:
 Астраханский корпус — первоначальное наименование Отдельного Кавказского корпуса Русской армии, Вооружённых сил Российской империи.
 Астраханский корпус — наименование формирования в составе Астраханской армии, в период Гражданской войны в России.